E-VAN – polski, uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1. Jest to pierwszy polski, w pełni elektryczny pojazd dostawczy przygotowany do produkcji masowej. Zaprojektowany i skonstruowany przez spółkę Innovation AG ze Zgorzelca. Pomysłodawcą projektu jest polski innowator, rajdowiec i biznesmen Albert Gryszczuk.

Historia 
W roku 2018 Albert Gryszczuk wraz firmą Innovation AG, działającą w ramach Zklastra, opracowali samonośną platformę terenową do indywidualnej zabudowy posiadającą w stu procentach elektryczny napęd dostosowany do jazdy w trudnych warunkach. Na jej bazie zbudowany został Sokół 4×4 – pierwszy polski w pełni elektryczny pojazd terenowy z napędem 4×4, wykorzystujący elementy nadwozia pochodzące z seryjnie produkowanego Land Rovera Defendera. Auto było testowane w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Możliwości pojazdu weryfikowały też służby graniczne, służby leśne, samorządy, firmy municypalne i kopalnie miedzi należące do KGHM. Samochody dostawcze E-Van to kolejna konstrukcja Innovation AG. W zamyśle firmy, E-Van tworzony jest jako auta rynkowe, mające stanowić realną konkurencję dla innych producentów. Samochód dostawczy powstał w ramach projektu E-VAN, którego animatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Specyfikacja techniczna 
Pojazdy E-Van cechują się „niedostępnymi na rynku parametrami”, tj. mieć 1000 kg ładowności, przy zasięgu 300 km na jednym ładowaniu baterii. Zgorzelecki projekt składa się z blisko 5 tys. części, z czego ponad 2/3 pochodzi od polskich dostawców, także sam projekt karoserii jest dziełem polskiego biura projektowego. E-van otrzymał autorski system zarządzania ciepłem oparty o pompę ciepła. E-VAN ma mieć także możliwość przekształcenia w Mobilny Magazyn Energii, pozwalający zasilać urządzenia, podłączane z domowego gniazdka 230 V, a których minimalna moc znamionowa przekracza 1500 W. Funkcjonalność ta ma umożliwiać wykorzystanie pojazdu jako źródła prądu dla innego pojazdu. Ponadto opcja V2G (Vehicle-to-Grid) pozwoli zarówno pobierać prąd z sieci elektroenergetycznej, jak i go do niej oddawać.

Przypisy 

Samochody elektryczne